Gartner o Gärtner puede estar referido a:

Empresas 
 Gartner Inc., empresa estadounidense consultora especializada en Tecnología Informática.

Personas 
 Georg Gärtner (1920-2013), soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial.
 Hans Gartner (1890-1940), botánico alemán.
 Josef Gartner (1954-1986), piloto austriaco de automóviles 'Fórmula 1'.
 Joseph Gärtner (1732-1791), médico, micólogo y botánico alemán.
 Karl Friedrich von Gärtner (1772-1850), médico y botánico alemán.
 Wolfgang Gartner (1982-), DJ y productor estadounidense de electro house.

Autores con nombres botánicos 
 G.Gärtner, Georg Gärtner 1946-
 Gartner, fl. 1939
 S.Gartner, Stefan Jr. Gartner 1937-